Mittelbare Bundesverwaltung steht für:

 Mittelbare Bundesverwaltung (Deutschland)
 Mittelbare Bundesverwaltung (Österreich)